Уильям Говард Арнольд (; 18 января 1901 года, Дайерсберг, Теннесси, США — 30 сентября 1976 года, Лейк-Форест, Иллинойс, США) — генерал-лейтенант армии США. Во Второй мировой войне Уильям Арнольд принимал участие в битве за Гуадалканал, Бугенвильской кампании в составе XIV корпуса и командовал 23-й пехотной дивизией во время Филиппинской операции.

Биография 
В 1924 году Уильям Арнольд окончил Военную академию США, получив звание второго лейтенанта. После окончания академии он служил в различных частях США. 16 февраля 1926 года он женился на Элизабет Уэлш Маллен. В 1928 году учился в пехотном училище в Форт-Беннинге. С 1928 по 1930 год служил на военной базе в штате Гавайи. С 1934 по 1936 год служил офицером в 15-м пехотном полку, который располагался в Тяньцзинь, Китай. В 1938 году закончил Командно-штабной колледж армии США.

С 1942 по 1943 год Арнольд был помощником начальника штаба IV корпуса, который располагался в Форт-Льюисе, штат Вашингтон. В сентябре 1943 года он получил звание бригадный генерал и был назначен начальником штаба XIV корпуса. Уильям принимал участие в битве за Гуадалканал и Бугенвильской кампании против японских войск.

В ноябре 1944 года Уильям получил звание генерал-майор и был назначен командующим 23-й пехотной дивизии. Вместе с дивизией он принимал участие в Филиппинской операции 1944—1945 годов. В частности руководил операцией В августе 1945 года на острове Себу (Филиппины) он принял капитуляцию почти 10000 японских солдат.

После войны Арнольд продолжил службу в армии. В 1950—1952 годах он служил в Совместной военной миссии по оказанию помощи Турции. В 1953 году он был назначен командующим Вооруженными силами США в Австрии, а также получил повышение до генерал-лейтенанта. В 1955 году он был назначен командующим 5-ой армии США, которая располагалась в Чикаго, штат Иллинойс.

В 1961 году после 37 лет службы Ульям Арнольд ушёл в отставку. Он умер 30 сентября 1976 года в Лейк-Форест (Иллинойс) и похоронен в Форт-Шеридан (Иллинойс), рядом со своей женой, которая умерла в том же году.

Семья 
Жена — Элизабет Уэлш, имела звание кавалерственной Дамы Большого креста в католическом Ордене Святого Гроба Господнего Иерусалимского. У них было четверо детей:  стал физиком-ядерщиком, Джозеф Коулман Арнольд дослужился до звания полковника вооружённых сил США, дочери — Элизабет Даллман и Эмили Клэнси.

Внучка, Фрэнсис Арнольд, получила Нобелевскую премию по химии 2018 года.

Награды 
 Медаль «За выдающуюся службу»
 Серебряная звезда
 Бронзовая звезда
 Орден «Легион почёта»
 Медаль военно-воздушных сил
 Медаль Победы во Второй мировой войне

Примечание 

Выпускники Военной академии США
Выпускники Колледжа командования и Генерального штаба армии США
Военачальники Второй мировой войны